Крутой Берег — топоним

Белоруссия 
 Крутой Берег — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Крутой Берег — коттеджный посёлок в посёлке Пески, Выборгский район Ленинградской области.
 Крутой Берег — деревня в Крестецком районе Новгородской области.

Украина 
 Крутой Берег — село,  Никопольский район,  Днепропетровская область
 Крутой Берег — село,  Лубенский район,  Полтавская область